Marzhausen ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Marzhausen (Westerwaldkreis), Gemeinde im Westerwald-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Marzhausen (Neu-Eichenberg), Ort der Gemeinde Neu-Eichenberg, Werra-Meißner-Kreis, Hessen